En matemàtiques: funció contínua
 En física, una funció, variable o sistema és continu, en contraposició a discret, si entre dos punts qualssevol existeix una infinitat de punts i si, a més, té la propietat de completesa, és a dir, si la distància entre els dos punts presos mesura , per a cada nombre entre 0 i  podem trobar un punt la distància del primer mesuri exactament a aquest nombre. És el cas, per exemple, dels nombres reals, així com l'espaitemps, segons la relativitat.

 En topologia, un continu és un espai topològic connex i compacte. Els continus van néixer com un intent de caracteritzar les funcions contínues com aquelles que transformaven continus en continus. La idea no va quallar, però el terme va seguir usant-, ja que en nombroses àrees de la matemàtica s'utilitzen conjunts compactes i connexos. Alguns autors exigeixen, a més, que es compleixi la propietat de Hausdorff.

Des del punt de vista topològic, en física es parla de continu per referir-se a un subconjunt connex de l'espai euclidià.

 En música, abreviatura de baix continu. Generalment una sèrie d'acords en el baix instrumental destinats a sostenir harmònicament una composició. La línia del baix és executada generalment per dos instruments i és una pràctica molt comuna en obres del període barroc.

Prové del llatí  continŭus

Vegeu també 
 Conjunt
 Continuïtat (matemàtiques)
 Hipòtesi del continu